Grenon ist der Name von: 

 Macha Grenon (* 1968), eine kanadische Schauspielerin
 Nicholas Grenon (* um 1380/85–1456), ein frankoflämischer Komponist